Joe Ori (né le  à Niles dans l'Illinois aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après 4 saisons au Trinity College, il passe une saison en Allemagne avant de signer avec les Mudbugs de Bossier-Shreveport dans la Ligue centrale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 ||Bantams du Trinity College ||NCAA ||26 ||8 ||11 ||19 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Bantams du Trinity College ||NCAA ||27 ||17 ||19 ||36 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Bantams du Trinity College ||NCAA ||26 ||13 ||16 ||29 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Bantams du Trinity College ||NCAA ||26 ||11 ||29 ||40 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2005-2006 ||TEV Miesbach ||Oberliga ||35 ||32 ||28 ||60 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|TEV Miesbach ||Oberliga Abstiegsrunde||- ||- ||- ||- ||- ||14 ||15 ||12 ||27 ||20
|-
|2006-2007 ||Mudbugs de Bossier-Shreveport ||LCH ||63 ||20 ||31 ||51 ||40 ||11 ||2 ||4 ||6 ||10
|-
|2007-2008 ||Mudbugs de Bossier-Shreveport ||LCH ||64 ||26 ||31 ||57 ||44 ||4 ||3 ||4 ||7 ||0
|-
|2008-2009 ||Mudbugs de Bossier-Shreveport ||LCH ||52 ||9 ||15 ||24 ||60 ||7 ||2 ||5 ||7 ||2
|-
|2008-2009 ||Jackals d'Elmira ||ECHL ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Mudbugs de Bossier-Shreveport ||LCH ||38 ||5 ||13 ||18 ||31 ||11 ||2 ||5 ||7 ||6
|-
|2010-2011 ||Mudbugs de Bossier-Shreveport ||LCH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

|221||60||90||150||175||33||9||18||27||18

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en février 1982
Naissance dans le comté de Cook (Illinois)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Bantams de Trinity
Joueur des Mudbugs de Bossier-Shreveport
Joueur des Jackals d'Elmira
Attaquant de hockey sur glace